Name the Woman – film del 1928 diretto da Erle C. Kenton
Name the Woman – film del 1934 diretto da Albert S. Rogell